Dentelure réfère généralement à l'apparence en dents de scie d'un objet sur ses côtés.

Nature 
En biologie, la dentelure est généralement vue sur les bords des dents de certaines espèces, en particulier les requins. Elle apparait également en botanique sur certaines parties de plantes. Sur une feuille, la dentelure permettrait de réduire la force résultante du vent et d'autres éléments naturels. 

En géographie, la dentelure réfère à la partie la plus haute de chaîne de montagnes (en espagnol, on parle de ).

Objets manufacturés 
La dentelure se retrouve sur plusieurs types d'objets. En effet, lorsqu'appliqué sur une surface, un bord dentelé présente plusieurs petits points de contact, ce qui fait en sorte que son  est plus faible que celle d'un bord lisse. En conséquence, la pression exercée aux points de contact est plus grande et facilite, entre autres, la coupure par de multiples perforations de la surface tranchée. 

En philatélie, la dentelure réfère au bord dentelé d'un timbre.

Notes et références

Voir aussi 

Anatomie végétale
Géomorphologie en milieu montagnard
Lexique de l'anatomie